Transdukcija je lahko:

 transdukcija, pretvorba senzoričnega dražljaja iz ene oblike v drugo
 transdukcija, prenos dednine iz ene bakterije v drugo s pomočjo virusa bakteriofaga